

Населені пункти та їхні частини
 Столець — село в гміні Зомбковіце-Шльонське Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Столець — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Столець — осада в гміні Добра Полицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки